HMS Atherstone je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Atherstone (1916) 
 HMS Atherstone (L05) 
 HMS Atherstone (M38)

Atherstone